Samsung SCH-B200 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Особливості: підтримка цифрового ТБ у форматі DMB; екран обертається на 90 градусів навколо своєї осі; можливість перегляду файлів Microsoft Word та Excel.

Подібні моделі 
 Samsung SCH-S250
 Samsung SCH-V540
 Sanyo W31SA
 Kyocera Slider Remix KX5
 Motorola MS550

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-B200  

B